Каменного́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Каменногорская улица — улица в Минске.

Россия 
 Каменногорская улица — улица в посёлке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Каменногорская улица — улица в Самаре.
 Каменногорская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Каменногорская улица — улица в Запорожье.